Paz - em inglês, peace
Ou ainda:
Peace (álbum) - da banda britânica Eurythmics
Peace (canção de Depeche Mode) - de 2009
Rio Peace - no Canadá
James Peace - compositor escocês

Desambiguação